Сборная Туниса по волейболу:
 Женская сборная Туниса по волейболу
 Мужская сборная Туниса по волейболу